Eriyadhoo (Kaafu-atol), een eiland van het Kaafu-atol, Maldiven
 Eriyadhoo (Shaviyani-atol), een eiland van het Shaviyani-atol, Maldiven